

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Repki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Repki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki

Inne 
 Repki – gmina wiejska

Zobacz też 
 Repki (gromada)
 Ropki